

Medycyna 
 zespół Aspergera
 zwężenie zastawki aortalnej
 zespół Angelmana
 spektrum autystyczne

Pozostałe 
 ActionScript
 Agencję Prasową Solidarność "AS"
 Slawistyczny alfabet fonetyczny ()
 symbol pierwiastka chemicznego – arsenu
 AS – Samoa Amerykańskie (oznaczenie kodowe ISO 3166-1)
 AS – francuska organizacja konspiracyjna Armée secrète

Zobacz też 
 as
 Aš – miasto w Czechach